Världsmästerskapet i futsal 2000 var den sjunde säsongen av futsal-VM, organiserad av FIFUSA (senare AMF). Turneringen spelades 15–28 november 2000, värdland var Bolivia. Totalt deltog 16 lag; Argentina, Australien, Belgien, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Marocko, Mexiko, Nederländska Antillerna, Paraguay, Ryssland, Slovakien, Spanien, Uruguay och Vitryssland.

Gruppspel

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Omgång 2

Grupp V

Grupp X

Grupp Y

Grupp Z

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Semifinal

Match om tredjeplats

Final

Källor
 Arkiverad från tierradelfuego.org.ar
 Rsssf.com

2000
Futsalåret 2000
Sportevenemang i Bolivia
Futsal i Bolivia
2000 i Bolivia